2 miejscowości w Polsce:
 Warszówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory
 Warszówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów

Inne:
 Warszówka – potok w Szczecinie
 Warszówka – przystanek kolejowy w Warszówce, w województwie mazowieckim